Иван Сантос Карлос де Соуза ( 8 июня 1982, Сан-Паулу) — бразильский футболист.

Карьера 
Начинал карьеру на родине. Выступал в бразильской Серии А за «Сан-Каэтано». Позднее переехал в Португалию, где провёл один сезон в местной элите в составе «Белененсеша». В 2010 году бразилец подписал контракт с клубом Первого дивизиона России «Волгарь-Газпром» (Астрахань). В первое время футболист удивлялся холодной погодой, в которую, по его словам, отменялись матчи в Португалии. Всего за команду Иван провел десять игр, в которых он не отметился результативными действиями. Позднее игрок вернулся на родину. Завершил свою карьеру он в 2015 году в составе «Гремио Баруэри».

Достижения 
 Чемпион штата Сан-Паулу в Серии A3 (1): 2005.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Португеза Сантиста»
Игроки ФК «Сан-Каэтано»
Игроки ФК «Гремио Баруэри»
Игроки ФК «Эшторил-Прая»
Игроки ФК «Белененсеш»
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Убераба»